Институтская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств входивших в состав СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-я Институтская улица.
 2-я Институтская улица.
 3-я Институтская улица.
 Институтская улица — улица в городе Пушкино.
 В Санкт-Петербурге:
 Институтская улица — улица в Александровской.
 Институтская улица — улица в Зеленогорске.
 Институтская улица — улица в Ярославле.
 Институтская улица — улица в Новосибирске.
 Институтская улица — улица в Кемерове.
Институтская улица — старое название части улицы Толстого в Казани.

Украина 
 Институтская улица — улица в Киеве.

См. также 
 
 Институтский проспект (Санкт-Петербург)